2-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 27 по 31 июля 1988 года на стадионе Лаврентийского университета в Садбери (Канада). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1969 года рождения и моложе.

На старт в 41 дисциплине чемпионата вышли 1024 легкоатлета из 123 стран мира, из них 574 мужчины и 450 женщин.

16-летняя бегунья из ГДР Грит Бройер стала трёхкратной чемпионкой соревнований, выиграв золото в личном беге на 400 метров, а также в эстафетах 4×100 и 4×400 метров (оба раза — с юниорскими рекордами мира).

Призёры 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | AJR — континентальный рекорд среди юниоров | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 41 дисциплине лёгкой атлетики завоевали представители 31 страны-участницы.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юниоров
Июль 1988 года
Чемпионаты мира в Канаде
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Канаде
Спортивные соревнования в Грейтер-Садбери